Horvátország
 Mijači, falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Mijači, falu Valjevo községben, a Kolubarai körzetben